Пятнадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 29 октября 1960 года по 30 марта 1961 года. Победителем четвёртый раз подряд (впервые в истории чемпионатов) стал ЦСКА.

Класс «А» 
18 участников прошлогоднего розыгрыша были разделены на 2 подгруппы, при этом распределение прошло с учётом занятых мест – чемпион и вице-чемпион попадали в разные подгруппы, аналогично были разведены остальные 8 пар команд. Также к участию был допущен чемпион РСФСР прошлого сезона.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 29 октября по 20 января в два круга. По 3 лучшие команды продолжали борьбу за медали, 4-6 команды играли за 7-12 места, остальные за 13-19.

1-я подгруппа 
Московское «Динамо» не смогло пробиться в первую тройку команд своей подгруппы, и в первый раз за время проведения чемпионатов СССР осталось без медалей первенства.

2-я подгруппа

Финальные игры 
Второй этап проходил в 3 круга с учётом предварительных матчей – команды из одной подгруппы играли между собой только один матч, за два других засчитывались игры предварительного раунда.

За 1-6 места 
Матчи прошли с 14 января по 30 марта. Последние 6 матчей турнира были проведены после более чем месячного перерыва, связанного с участием сборной СССР в чемпионате мира.
Имея после предварительного этапа только 2 очка (меньше всех), ЦСКА уверенно провел игры второго этапа, уступив только в последнем, ничего для команды не значащем матче, и вновь завоевал золотые медали. После 7 предыдущих сезонов впервые сменились медалисты, сразу 2 команды впервые оказались в призёрах, впервые медали завоевала нестоличная команда.

За 7-12 места 
Матчи прошли с 24 января по 1 марта.

За 13-19 места 
Матчи прошли с 14 января по 6 марта.

Лучшие бомбардиры 
 Юрий Борисов («Химик» Воскресенск) — 22 шайбы
 Юрий Парамошкин («Электросталь») — 22 шайбы
 Олег Короленко («Металлург» Сталинск) — 22 шайбы
 Александр Альметов (ЦСКА) — 20 шайб
 Борис Майоров («Спартак» Москва) — 20 шайб
 Георгий Юдин («Кировец» Ленинград) — 20 шайб
 Вениамин Александров (ЦСКА) — 19 шайбы
 Николай Снетков («Локомотив» Москва) — 19 шайб
 Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) — 19 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 33-х лучших

Факты чемпионата

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Химик» - «Даугава-РВЗ» – 15-3 и  «Динамо» Москва - «Металлург» – 14-2. Эти же матчи стали самыми результативными.

Переименования
Команда из Риги, оставшаяся под покровительством РВЗ, стала выступать под двойным названием «Даугава-РВЗ».

Отказ от игр
В четырёх матчах предварительного этапа четыре команды не явились на игру, им было защитано техническое поражение.

Лучший бомбардир
Сведения о забитых шайбах были противоречивы уже при подведении итогов сезона. Так, при определении лучших игроков сезона, лучшими бомбардирами среди команд первой шестёрки считались Борис Майоров и Александр Альметов, которые по всем источникам забили не более 21 шайбы. При этом, по современным источникам, лучшим бомбардиром среди лидирующих команд стал Юрий Борисов с результатом 22 шайбы. 
В хоккейных справочниках можно выделить три основных варианта:
 Олег Короленко, Юрий Парамошкин, Юрий Борисов – 22 шайбы
 Олег Короленко – 22-23 шайбы
 Юрий Парамошкин – 23 шайбы

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1960-61 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1960-1961
 http://www.hockeystars.ru/art1961.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1960 год в хоккее
1961 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1960 году
Чемпионаты СССР в 1961 году